En religion et en spiritualité, la dévotion est une manifestation de piété ou d'adoration pour une divinité ou un . Par extension, la dévotion est l'implication rigoureuse et soignée d'une personne dans son travail ou dans sa vie privée.
 Dans la religion romaine, la devotio est une forme spéciale de vœu.
 Dans l'hindouisme, la dévotion est bhakti.
 Dans le catholicisme, la dévotion se manifeste par des exercices de piété, tels la récitation du chapelet, la visite d'églises, la vénération des saints (avec offrande de cierges allumés), la Lectio divina, le pèlerinage, etc.
 Dans le christianisme évangélique, la dévotion se manifeste par la lecture de la Bible, la prière, la louange et l’étude biblique.

 La devotio moderna ou dévotion moderne, est un mouvement chrétien de réforme personnelle et un courant de spiritualité, apparu au  aux Pays-Bas, qui influença durablement le christianisme occidental.

Série télévisée 

 Dévotion est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Cinéma 
 Devotion est un film américain de 1921 de Burton George
 Devotion est un film américain de 1931 de Robert Milton, et interprété par Ann Harding, Robert Williams et Leslie Howard.
 Devotion est un film américain de 1995 de Mindy Kaplan.
 Devotion est un film canadien de 2005 de Dawn Wilkinson.
 Devotion est un film américain de 2017 de Jessie Seitz.
 Devotion est un film américain de 2019 de Larry Humphrey.
 La Vie passionnée des sœurs Brontë (Devotion) est un film américain de 1946, portant sur la vie des sœurs Brontë, et interprété en particulier par Olivia de Havilland et Ida Lupino.
 Devotion est un film américain de 2022 de J. D. Dillard.

Album 

 Dismantling Devotion est le second album studio du groupe de Death Metal Melodique Daylight Dies.
 Songs of Faith and Devotion Live est un album live du groupe britannique Depeche Mode, sorti en 1993.
 Love, Devotion, Surrender est un album studio des guitaristes Carlos Santana et John McLaughlin.